Halbrock steht für:

 ein Kleidungsstück, siehe Rock (Kleidung)

Halbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Halbrock (* 1963), deutscher Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen